Bobbi – variante femminile del nome proprio di persona Rob
Giuseppe Carlo Bobbi – scultore italiano
Matteo Bobbi – pilota automobilistico italiano
Orazio Bobbi – scultore italiano